Таулер — фамилия. Известные носители:
 Таулер, Диана (род. 1946) — британская фигуристка.
 Таулер, Иоганн (1300—1361) — немецкий мистик и проповедник.